Но́сенко або Носе́нко — українське прізвище. Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 5379 носіїв; найбільше — на Придніпров'їі.Відомі носії:

А 
 Носенко Артем В'ячеславович (1991—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Носенко Валентина Василівна ( 1957) — майстриня Петриківського розпису, педагог.
 Носенко Віктор Іванович ( 1957) — колишній український флотоводець, контр-адмірал, начальник Академії військово-морських сил ім. П. С. Нахімова.
 Носенко Вікторія Павлівна (* 1994) — російська футболістка, воротар клубу " Локомотив " та збірної Росії.
 Носенко Владислав Валерійович ( 1970) — радянський і азербайджанський футболіст.
 Носенко В'ячеслав Олексійович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Носенко Грицько (? — ?) — ройовий Армії УНР.

І 
 Носенко Іван Миколайович (1920—2000) — український скульптор.
 Носенко Іван Сидорович (1902—1956) — радянський державний діяч, міністр суднобудівної промисловості СРСР.

Л 
 Носенко Леонтій — представник сотенної старшини, писар Голінської сотні Прилуцького полку Гетьманщини з 1779 по 1782 рік. Обрання сотенним писарем підтверджено указом Малоросійської колегії 1779 року. Нащадки зберегли статус козаків-землевласників села Голінка до 1921 року, несучи військову службу за право власності на землю.

М 
 Носенко Макар (?-?) — підстаршина 5-го Кінного полку 4-ї Київської стрілецької дивізії.
 Носенко Максим Васильович — капітан 3-го рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Носенко Микола Анатолійович (? — 2022) — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).
 Носенко Микола Петрович ( 1964) — український політик, народний депутат України 4-го скликання.

Н 
 Носенко Надія Сергіївна (1918—2010) — український скульптор. Член Національної спілки художників України (1967).

О 
 Носенко Олекса Єрмолайович (1910—1980) — український радянський письменник.
 Носенко Олександр Леонідович (* 1952) — радянський український легкоатлет, спеціаліст з штовхання ядра. Майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Носенко Олександр Миколайович (1968—2017) — український шахіст, гросмейстер (2014).
 Носенко Ольга Василівна (* 1986) — російська волейболістка. Нападник-догравачка. Майстер спорту Росії.

П 
 Носенко Петро Григорович (1911—1993) — український журналіст, педагог.

С 
 Носенко Сергій Михайлович ( 1969) — український бізнесмен.

Ю 
 Носенко Юрій Іванович (1927—2008) — співробітник Другого головного управління КДБ СРСР, в 1964 році покинув СРСР і перейшов на бік США.
 Носенко Юрій Лаврентійович (1941—2003) — кандидат фізико-математичних наук, професор, багаторічний заступник завідувача кафедри вищої математики Донецького державного технічного університету, у 2003 р. — завідувач кафедрою математики. Член Донецького відділення НТШ.
 Носенко Юрко (? — ?) — козак відділу зв'язку штабу Корпусу Січових Стрільців.

Подвійні прізвища 
 Білецький-Носенко Павло Павлович (1774—1856) — український письменник, педагог і лексикограф.

Примітки

Джерела 
 Імена Самостійної України

Прізвища на -енко